Юкноом-Пуваль-Вайваль (д/н —12 вересня 687)— ахав царства Попо' у 668—687 роках.

Життєпис 
Був сином ахава К'ініч-Б'алам-Чапаата. Посів трон у 668 році. Церемонія інтронізації відбулася в день 9.11.16.0.1, 1 Іміш 9 Моль (23 липня 668 року). В часі його володарювання розпочався наступ на Лівобережжя Усумасінти. З нагоди середини к'атуна 9.12.10.0.0, 9 Ахав 18 Соц' (10 травня 682 року) було встановлено Монумент 8, на якому показані три роздягнених бранця зі зв'язаними руками, при цьому один з них має титул володар Анаак'а (за однією з версій мається на увазі ахав царства Ак'є).

Спочатку Юкноом-Пуваль-Вайвалю вдалося значно розширити свій вплив на Лівобережжя Усумасінти, проте тут стикнувся з Баакульським царством за владу над басейном річки Хатате.

В день 9.12.15.7.11, 10 Чувен 4 Сак (12 вересня 687 року) Юкноом-Пуваль-Вайваль зазнав нищівної поразки від баакульського ахава К'ініч-Кан-Б'алама II, який захопив столицю Попо', а сам Юкноом-Пуваль-Вайваль загинув.

Джерела 
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Second edition. — L.; N.Y., 2008 — Р. 180—181

Царі Тоніни